Janković è un cognome serbo, diffuso anche in altri Paesi dell'ex-Jugoslavia, e può riferirsi a:

 Aleksa Janković (2000) – calciatore serbo
 Aleksandar Janković (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Boško Janković (1984) – ex calciatore serbo
 Božo Janković, detto Božo (1951-1993) – calciatore jugoslavo
 Branislav Janković (1992) – calciatore montenegrino
 Filip Janković (1995) – calciatore serbo
 Goran Janković (1978) – ex calciatore serbo
 Janko Janković (1963) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Jelena Janković (1985) – ex tennista serba
 Jovana Janković (1981) – conduttrice televisiva serba
 Jozef Jankovič (1937-2017) – scultore e pittore slovacco
 Marko Janković (1995) – calciatore montenegrino
 Milan Janković (1959) – ex calciatore jugoslavo
 Miloš Janković (1994) – cestista serbo
 Nikola Janković (1993) – calciatore serbo
 Nikola Janković (1994) – cestista serbo
 Siniša Janković (1978) – ex calciatore serbo
 Slobodan Janković (1946) – calciatore jugoslavo
 Slobodan Janković (1963-2006) – cestista serbo
 Stefan Janković (1993) – cestista serbo con cittadinanza canadese
 Stojan Janković (1636-1687) – condottiero serbo
 Vladimir Janković, noto anche con il nome greco di Vladimīros Giankovits (1990) – cestista serbo naturalizzato greco
 Vojtech Jankovič (1929-1993) – calciatore cecoslovacco
 "Weird Al" Yankovic, pseudonimo di Alfred Matthew Yankovic (1959) – cantautore, fisarmonicista, attore e comico statunitense
 Živorad Janković, più conosciuto con lo pseudonimo di Žika (1924-1990) – architetto jugoslavo
 Zoran Janković (1942-2002) – pallanuotista jugoslavo
 Zoran Janković (1953) – politico e imprenditore sloveno
 Zoran Janković (1974) – allenatore ed ex calciatore jugoslavo, naturalizzato bulgaro

Pagine correlate 
Jankovich
Yankovic